Atuel steht für:

 Atuel (Kamerun), Fluss in Kamerun
 Río Atuel, Fluss in Argentinien
 Cañón del Atuel, Schlucht in Argentinien
 Villa Atuel, Stadt und Bezirk in der Provinz Mendoza in Argentinien